Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 1981/82.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (8. August 1981) bis zum Saisonfinale am 29. Mai 1982 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen 
 Wappen: Vereinswappen zum Zeitpunkt der Spielzeit.
 Trainer: Alle Trainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben.
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielten bzw. in Deutschland geboren wurden.
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers.
 Position: Angabe der Position des Spielers.
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 1981/82.
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 1981/82.
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison.

Kader

Hamburger SV 

Trainer:

1. FC Köln 

Trainer:

FC Bayern München 

Trainer:

1. FC Kaiserslautern 

Trainer: Karl-Heinz Feldkamp

Werder Bremen 

Trainer: Otto Rehhagel

Borussia Dortmund 

Trainer:

Borussia Mönchengladbach 

Trainer: Jupp Heynckes

Eintracht Frankfurt 

Trainer: Lothar Buchmann

VfB Stuttgart 

Trainer: Jürgen Sundermann

VfL Bochum 

Trainer: Rolf Schafstall

Eintracht Braunschweig 

Trainer: Uli Maslo

Arminia Bielefeld 

Trainer: Horst Franz

1. FC Nürnberg 

Trainer: Heinz Elzner (1–5), Udo Klug (6–34)

Karlsruher SC 

Trainer: Manfred Krafft (1–14),  (15–34)

Fortuna Düsseldorf 

Trainer: Jörg Berger

SV Bayer 04 Leverkusen 

Trainer: Willibert Kremer (1–14), Gerhard Kentschke (15–34)

SV Darmstadt 98 

Trainer: Werner Olk (1–25), Manfred Krafft (26–34)

MSV Duisburg 

Trainer: Friedhelm Wenzlaff (1–16), Kuno Klötzer (17–34)

Siehe auch 
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 1981/82

1981 82
Bundesliga 1981 82
Bundesliga 1981 82
Kaderliste